Велика Грабовница може бити:

 Велика Грабовница (Брус), насеље у општини Брус, Расински округ
 Велика Грабовница (Лесковац), насеље града Лесковца, Јабланички округ